Ел Салто де Абахо има више значења:

 Ел Салто де Абахо (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салто де Абахо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику